Чорногорці  може мати такі значення:

 Чорногорці (етнонім) - південнослов'янський народ
 Чорногорці (демонім) - жителі Чорногорії (населення Чорногорії)
 Чорногорці (Менський район) - село в Україні

Див. також 
 Чорногорець (значення)
 Чорногорка (значення)
 Чорногорія (значення)